Iksa bezeichnet mehrere Flüsse in Russland:

 Iksa (Moscha), in der Oblast Archangelsk
 Iksa (Nördliche Dwina), in der Oblast Archangelsk
 Iksa (Ob), in der Oblast Nowosibirsk
 Iksa (Onega), in der Oblast Archangelsk
 Iksa (Tawda), in der Oblast Swerdlowsk
 Iksa (Tschaja), in der Oblast Tomsk
 Iksa (Wytschegda), in der Oblast Archangelsk

Iksa bezeichnet mehrere Orte in Russland:

 Iksa (Bahnstation), Bahnstation bei Sewerooneschsk in der Oblast Archangelsk
 Iksa (Mari El), Dorf im Rajon Jurino in der Republik Mari El
 Iksa (Njandoma), Dorf im Rajon Njandoma (Oblast Archangelsk)
 Iksa (Plessezk), Siedlung im Rajon Plessezk (Oblast Archangelsk)
 Iksa (Swerdlowsk), Dorf im Rajon Tabory (Oblast Swerdlowsk)